Brouel peut faire référence :
 une pointe de l'Île-aux-Moines
 une pointe de l'Île-d'Arz, faisant face à cette première
 un groupe d'îles du golfe du Morbihan, situé entre ces deux pointes.